Выборы в Верховный Совет Крыма в 1994 году прошли по смешанной избирательной системе в два тура. Первый тур состоялся 27 марта (совместно с парламентскими выборами на Украине), а второй тур — 10 апреля. В четырёх округах, где явка составила менее 50 %, выборы прошли 26 июня (совместно с президентскими). Также вместе с первым туром прошёл опрос населения.

Данные выборы в крымский парламент стали первыми после обретения Украиной независимости. Особенностью выборов стало наличие квот для депортированных народов. Победу на выборах одержал блок «Россия».

Избирательное законодательство 

Закон Республики Крым «О выборах Верховного Совета Крыма» от 17 сентября 1993 года утвердил проведение выборов по одномандатным
и многомандатном избирательным округам. Пассивное избирательное право предусмотрено с 21 года.

Организацией и проведением выборов занималась Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.

Для проведения выборов по мажоритарной системе Крым делился на 66 одномандатных округов, численность населения в которых, не должно отклонятся от среднего числа жителей на полуострове на 24 %. В многомандатном избирательном округе от Крыма избирались 14 депутатов по пропорциональной системе.

Выдвигать кандидатов в одномандатных округах могли объединения граждан и трудовые коллективы (не менее 200 человек), В многомандатных округах кандидаты могли представлять политические партии или избирательные блоки. В списке должно быть не менее 20 человек, а также его должны поддержать не менее 1 % числа избирателей Крыма. Отдельные граждане должны собрать не менее 200 подписей в округе. Кандидаты должны зарегистрироваться не позднее чем за 35 дней до дня голосования.

В ходе избирательной кампании запрещалось публиковать рейтинги политических партий и отдельных кандидатов. День тишины наступает за 24 часа до дня голосования.

Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более 50 % избирателей. В случае, если в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютного большинства проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата набравшие наибольшее число голосов.

Закон о выборах в первоначальной редакции был раскритикован представителями крымских татар за отсутствие гарантированных квот во власти для крымскотатрского народа. В результате чего, 14 октября 1993 года парламент принял изменения к закону о выборах, добавив 18 мест для депортированных народов. Для крымских татар предусматривалось 14 мест, а для армян, болгар, греков и немцев по одной квоте. Одной из причин введения квот послужили события в поселении Красный Рай (близ Алушты) в октябре 1992 года, когда правоохранительные органы задержали нескольких крымских татар и разрушили временные дома на самозахваченных участках. Это событие стало поводом к штурму здания крымского парламента крымскими татарами. Одним из главных лоббистов введения квот был председатель Верховного Совета Крыма Николай Багров. Благодаря чему на выборах президента Крыма в январе 1994 года Меджлис поддержал именно Багрова.

Ход выборов 

Выборы были назначены на 27 марта 1994 года. Они прошли спустя два месяца после победы Юрия Мешкова на президентских выборах в Крыму. Мешков выдвигался от блока «Россия», главной идей которого являлось «дальнейшее становление и развитие государственности Крыма», полуостров должен был стать «правовым демократическим государством в Союзе с Россией, Белоруссией и другими странами СНГ».

Для проведения выборов было выделено 66 избирательных округов (42 городских и 24 сельских). Численность избирателей в среднем в Крыму составляла 27 тысяч человек.

Около 19 тысяч необходимых подписей для регистрации собрали пять политических сил: избирательный блок «Россия», Коммунистическая партия Крыма, Партия экономического возрождения Крыма, Союз в поддержку Республики Крым и Крымская партия социальных гарантий. Всего было зарегистрировано 855 кандидатов.

В крымскотатарском национальном многомандатном округе было зарагестрировано четыре политических объединения: Курултай крымскотатарского народа (поддержанный Меджлисом), Национальное движение крымских татар, Крымский республиканский фонд Республики Крым и Крымскотатарский фонд Республики Крым.

Также в ходе выборов произошло два взрыва у штаба Республиканского движения Крыма и редакции «Мещанской газеты».

Итоги первого тура 

Во всех национальных одномандатных округов избиралось по два кандидата и в первом туре победитель получал абсолютное большинство.

Итоги по многомандатному округу 

Преодолели 5 % барьер и прошли во второй тур выборов три партии — Блок «Россия» (66 %), Коммунистическая партия (11 %) и экономического возрождения (7 %).

Итоги по крымскотатарскому округу 

В голосовании в крымскотатарском округе приняло участие 102 тысячи человек. Победу одержал Курултай крымскотатарского народа, набравший 89 % голосов и получив все 14 мест в парламенте по этому округу. Второе место заняло Национальное движение крымских татар, набрав 5 %.

Итоги второго тура 

Итогом выборов стала победа блока «Россия», который получил абсолютное большинство в парламенте (54 из 98 мест). По одномандатным округам прошло 43 человека, а по многомандатному — 11 человек. 12 мест получили кандидаты выдвинутые от трудовых коллективов, а 8 мест заняли независимые кандидаты в территориальных одномандатных округах. Русская партии Крыма заняла одно место одномандатном округе. Компартия получила два места, а Партия экономического возрождения — одно (в многомандатном округе).

Примечательно, что втором туре некоторые кандидаты стали победителями проиграв в первом. Так победу одержали Супрунюк, Рябков, Коротко, Селюх, Гриценко, Фролов, Круглов и Маляров

Примечания

См. также 
 Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым II созыва

Ссылки 
 
 

Выборы 1994 года
Верховный Совет Автономной Республики Крым
Выборы в Автономной Республике Крым
1994 год в Крыму